Argonauta (griechisch:  ‚Argofahrer‘) sind die Helden der griechischen Argonautensage, die mit ihrem Anführer Iason auf dem Schiff Argo auf der Suche nach dem Goldenen Vlies segelten.

Argonauta ist der wissenschaftliche Name für Papierboote, einer  Gattung der Kopffüßer (Cephalopoda) in der Verwandtschaftsgruppe der Kraken (Octopoda).

Argonauta ist der akademische Beiname folgender Personen: 
 Argonauta I. (1652): Johann Michael Fehr (1610–1688), deutscher Mediziner und Gründungsmitglied der Leopoldina
 Argonauta II. (1675): Johannes Lorenz Fehr (1646–1706), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Argonauta III. (1719): Johann Caspar Fehr (1668–1739), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Argonauta IV. (1724): Johann Hartmann Degner (1687–1756), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina